Il tiro con l'arco individuale maschile dei giochi olimpici di Londra 2012 si svolgerà tra il 27 luglio ed il 3 agosto presso il Lord's Cricket Ground.

Formato della gara 
I partecipanti verranno classificati inizialmente dal primo al 64° in base al loro risultati nel round di qualificazione, e da questo si stilerà un torneo ad eliminazione diretta. Ogni gara sarà al meglio dei 5 set, in cui ognuno dei due avversari tirerà tre frecce per set. Verranno assegnati due punti per ogni set vinto, ed uno per il pareggio. Il primo dei due che raggiunge i sei punti vince, ed avanza al turno successivo, mentre lo sconfitto viene eliminato definitivamente dal torneo.

Programma

Record 
Prima di questa competizione il record mondiale era di Im Dong-Hyun, Corea del Sud, con 696 punti, stabilito ad Adalia, Turchia, il 2 maggio 2012.

Il record olimpico era di Michele Frangilli, italiano, stabilito ad Atlanta 1996, con 684 punti (28 luglio 1996).

Risultati

Qualificazioni

Fase a eliminazione diretta

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 
 

Tiro con l'arco ai Giochi della XXX Olimpiade